Лос Дивисадерос има више значења:

 Лос Дивисадерос (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Дивисадерос (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику